Пи́лос-Не́стор () — община (дим) в Греции на юго-западной оконечности полуострова Пелопоннеса на побережье залива Месиниакос и Ионического моря в периферийной единице Месинии в периферии Пелопоннес. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 554,265 квадратного километра. Плотность 38,03 человека на квадратный километр. Административный центр — Пилос. Димархом на местных выборах 2014 года избран Димитрис Кафандарис ().

Создана в 2011 году по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Корони, Метони, Нестор, Папафлесас, Пилос и Хилиохория.

В общину входят острова Инусе и Сфактирия.

Административное деление 

Община (дим) Пилос-Нестор делится на 6 общинных единиц.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Месинии